

Cinema 
 Tiro al piccione – film del 1961 diretto da Giuliano Montaldo

Letteratura 
 Tiro al piccione (The Fugitive Pigeon) – romanzo di Donald E. Westlake del 1965
 Tiro al piccione (Wringer) – romanzo di Jerry Spinelli del 1997
Tiro al piccione – romanzo di Giose Rimanelli del 1953

Sport 
 Tiro a volo – sport